The Independent, un journal quotidien britannique ;
 The Independent, un journal bangladais ;
 The Independent, un gratte-ciel en construction aux États-Unis.